

Astronomia 
 954 Li – asteroide

Chimica 
 Li – simbolo chimico del litio

Codici 
 LI – codice vettore IATA di Leeward Islands Air Transport
 LI – codice FIPS 10-4 della Liberia
 li – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua limburghese

Titolo sezione 
 LI – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Liechtenstein
 LI – codice ISO 3166-2:CL della regione O'Higgins (Cile)
 LI – codice ISO 3166-2:CZ della regione di Liberec (Repubblica Ceca)
 LI – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Livorno (Italia)
 LI – codice ISO 3166-2:MW di Lilongwe (Malawi)
 LI – codice ISO 3166-2:NL del Limburgo (Paesi Bassi)
 LI – codice ISO 3166-2:SV del dipartimento La Libertad (El Salvador)
 LI – codice ISO 3166-2:TL di Liquiçá (Timor Est)

Etichettatura tessile
 LI – sigla della fibra di lino

Geografia 
 Li – distretto della Prefettura di Baoding (Cina)
 Li – località del comune di Sokndal (Norvegia)
 Li – affluente del fiume Xi

Informatica 
 .li – dominio di primo livello del Liechtenstein
 <li>...</li> – elemento HTML che crea un oggetto dell'elenco

Persone

Targhe automobilistiche 
 LI – targa automobilistica di Liezen (Austria)
 LI – targa automobilistica di Lindau (Germania)
 LI – vecchia targa automobilistica di Liberec (Repubblica Ceca)

Altro 
 Li – cognome coreano
 Li – gruppo etnico cinese
 Lǐ – unità di misura cinese
 LI – numero romano (51)
 Lǐ – concetto rituale confuciano
 Lǐ – concetto filosofico neoconfuciano
 Li Xingke – personaggio della serie anime Code Geass: Lelouch of the Rebellion e di opere derivate
 Li – espressione usata nelle date

Altri progetti